Schdanow bezeichnet:
 die Stadt Mariupol (zwischen 1948 und 1989)

Schdanow (, ) ist der Familienname von:
 Andrei Alexandrowitsch Schdanow (1896–1948), sowjetischer Politiker
 Andrei Ossipowitsch Schdanow (1775–1811), russischer Maler
 Jewgeni Schdanow (* 1983), kasachischer Eishockeyspieler
 Konstantin Iwanowitsch Schdanow, Luftfahrtkonstrukteur
 Leonid Iwanowitsch Schdanow (* 1938), sowjetisch-russischer Vizeadmiral
 Pjotr Sergejewitsch Schdanow (1903–1949), sowjetischer Elektroingenieur und Hochschullehrer
 Wassili Iwanowitsch Schdanow (* 1963), sowjetischer Radrennfahrer
 Wassili Nikolajewitsch Schdanow (1896–1956), sowjetischer Generaloberst der Luftstreitkräfte
 Wiktor Michailowitsch Schdanow (1914–1987), sowjetischer Epidemiologe und Virologe
 Wladimir Iwanowitsch Schdanow (1902–1964), sowjetischer Generaloberst der Panzertruppen
 Wladimir Petrowitsch Schdanow (1824–1891), russischer General